Paula Denyer, geboren als Paul Charles Denyer (14 april 1972), is een Australische transgender seriemoordenares. Zij zit een levenslange gevangenisstraf uit in de zwaarbeveiligde HM Prison Barwon voor de moorden op Elizabeth Stevens (18), Debbie Fream (22) en Natalie Russell (17) in Victoria in 1993.

Denyer staat ook bekend als de Frankston Serial Killer vanwege het deelgebied in Victoria, waar zij in zeven weken tijd het drietal moorden pleegde. Zij verklaarde aan de politie tot haar daden te zijn gekomen omdat ze 'vrouwen gewoon haat'.

Arrestatie 
Alle drie de slachtoffers van Denyer werden gevonden met ernstige steekwonden. Een snijwond aan haar duim die ze opliep bij de laatste moord leidde tot haar ontmaskering. Denyer had er geen goede verklaring voor tegenover de recherche. Het wondje bleek genetisch overeen te komen met huid die werd gevonden in de doorgesneden keel van haar slachtoffer.

Genderidentiteit 
Denyer begon zichzelf in 2003 voor het eerst te identificeren als vrouw. Naar eigen zeggen is genderdysforie datgene wat heeft geleid tot het plegen van moorden, als wraak op vrouwen. Later schreef ze dat ze deze misdaden heeft gepleegd, niet omdat ze vrouwen ooit haatte, maar omdat ze nooit echt het gevoel had dat ze mannelijk was.

Australisch crimineel
Seriemoordenaar